Чемпионат мира по трековым велогонкам 1973 года прошёл с 22 по 27 августа в Сан-Себастьяне (Испания).

Общий медальный зачёт

Медалисты

Мужчины

Женщины 

1973